Ramblers Football Club - namibijski klub piłkarski, grający obecnie w Namibia Premier League, mający siedzibę w mieście Windhuk, stolicy kraju. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Ramblers Stadium, mogącym pomieścić 10 tysięcy widzów. Klub został założony w 1945 roku. W swojej historii jeden raz wywalczył mistrzostwo kraju i jeden raz zdobył Puchar Namibii.

Sukcesy 
Namibia Premier League: 1
 1992

NFA-Cup: 1
 2005

Występy w afrykańskich pucharach 
Puchar Mistrzów:
1993 - runda wstępna

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona klubu 

Namibijskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1945
Windhuk